Эрнст Антон Плишке (; 26 июня 1903, Клостернойбург, Австрия — 23 мая 1992, Вена, Австрия) — австрийский и новозеландский архитектор, градостроитель и дизайнер. Ключевой представитель архитектурного модернизма в послевоенный период в Веллингтоне.

Биография

Ранние годы 
Эрнст Плишке родился 26 июня 1903 года в Клостернойбурге, пригороде Вены. Он был старшим ребёнком в семье архитектора Антона Плишке () и Эммы Пфланцер ().

В 1919 году в возрасте 16 лет поступил в Венскую школу искусств и ремёсел, где обучался в течение четырёх лет, три из которых у профессора . Затем в 1923—1926 годах учился в Венской академии изобразительных искусств у профессора Петера Беренса. После учёбы работал в архитектурных бюро Петера Беренса и Йозефа Франка. 

В 1929 году переехал в Нью-Йорк, где работал в архитектурном бюро Эли Жака Кана. Там же познакомился с Фрэнком Ллойдом Райтом. Однако после биржевого краха в октябре 1929 года Плишке потерял место в бюро и уже в начале 1930 года принял решение вернуться обратно в Австрию в связи с началом Великой депрессии в США. На пути в Вену он сделал остановку в Париже, где по инициативе своей будущей жены Анны Ланг () встретился с пионером архитектурного модернизма Ле Корбюзье. 

Вернувшись из США, работал над проектом здания Бюро по трудоустройству в Лизинге, пригороде Вены, которое было построено в 1930—1931 годах. Позднее этот проект был признан его наиболее значительной и широко известной работой австрийского периода, а само здание — памятником архитектуры, как один из главных примеров архитектурного модернизма в Австрии.

Иммиграция в Новую Зеландию

Возвращение в Австрию

Примечания

Ссылки 
 

Архитекторы XX века
Архитекторы Австрии
Архитекторы Новой Зеландии
Иммигрировавшие в Новую Зеландию из Австрии
Преподаватели Венской академии искусств
Градостроители
Архитекторы-модернисты